Каньямарес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серрания. Занимает площадь 41,2 км². Население — 549 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки